Stadtbahnwagen steht für: 

 Stadtbahnwagen Typ B, ein normalspuriges Hochflur-Stadtbahn-Fahrzeug, zwischen 1973 und 1999 gebaut
 Stadtbahnwagen Typ M, ein Zweirichtungswagen in Meterspurausführung, gebaut von 1975 bis 1994
 Stadtbahnwagen Typ N, die normalspurige Ausführung des Typs M, ab 1978 gebaut
 Stadtbahnwagen TW 6000, ein normalspuriges Hochflur-Stadtbahn-Fahrzeug der Stadtbahn Hannover, gebaut von 1974 bis 1993
 Stadtbahnwagen TW 2000, ein normalspuriges Hochflur-Stadtbahn-Fahrzeug der Stadtbahn Hannover, gebaut von 1997 bis 2000
 Stadtbahnwagen TW 3000, ein normalspuriges Hochflur-Stadtbahn-Fahrzeug der Stadtbahn Hannover, gebaut von 2013 bis 2020